O São Paulo Open é um torneio de tênis, que faz parte da série ATP Challenger Tour desde 2020 e realizado nas quadras de saibro do Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, Brasil.

Edições

Simples

Duplas

Ligações Externas 
 Site Oficial

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis em São Paulo
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil